Levandi ist der Familienname folgender Personen:

 Allar Levandi (* 1965), estnischer Nordischer Kombinierer
 Anna Levandi (* 1965), russische Eiskunstläuferin
 Arlet Levandi (* 2005), estnischer Eiskunstläufer